El término giganta puede referirse a:

giganta, una mujer gigante en la mitología mundial. 
giganta, mujer con un estatura excepcional. Esta particularidad habitualmente se debe a alguna enfermedad o anormalidad genética, como puede ser el gigantismo. Una de las gigantas más populares fue Jane Bunford (fallecida en 1922), quien llegó a medir 2,31 m.
giganta, figura de cartón piedra de varios metros de altura que representa a una mujer. Estas figuras suelen ser portadas en las fiestas populares españolas, especialmente en la Fiesta de los Gigantes y Cabezudos.
giganta, personaje de la editorial DC Comics villana de Jefe Apache, Mujer Maravilla.
giganta (Acanthus mollis), planta.